Orwell Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Orwell Site (Minnesota), ID-Nr. 74001032
 Orwell Site (Vermont), ID-Nr. 77000094